Spinozid je jedno od nekoliko srodnih hemijskih jedinjenja izolovanih iz više biljki, a posebno Desfontainia spinosa. Ta jedinjenja su derivati triterpenskog ugljovodonika kukurbitana (), specifičnije iz kukurbitacina H.<ref name="ChenRev">Jian Chao Chen, Ming Hua Chiu, Rui Lin Nie, Geoffrey A. Cordell and Samuel X. Qiu (2005), "Cucurbitacins and cucurbitane glycosides: structures and biological activities" Natural Product Reports, volume 22, pages 386-399 </ref>

 Spinozid A, iz D. spinosa 
 Spinozid B, iz D. spinosa''

Reference